Ингоульфссон () — исландская фамилия. Известные носители:

 Атли Ингоульфссон (род. 1962) — исландский композитор.
 Виктор Арнар Ингоульфссон (род. 1955) — исландский писатель.